«Гексафторосиликат меди»:

 Гексафторосиликат меди(I)
 Гексафторосиликат меди(II)